Карл Львович Зиссерман (; ?—1888) — Ставропольский и Тифлисский губернатор.  (с 1883).

Биография 
Родился в семье выходца из  Силезии, военного врача на русской службе Льва Арнольдовича Зиссермана (1803—1882), который выслужил потомственное российское дворянство: род Зиссерманов был внесён в III часть родословной книги Подольской губернии. Старшим сыном Льва Зиссермана был будущий военный историк Кавказа Арнольд Львович Зиссерман (1824—1897). С Кавказом оказались связанными и его младшие братья: Карл возглавлял Ставропольскую, а затем Тифлисскую губернии; Юлий, служивший в Нижегородском  драгунском полку, после отставки был в Ставрополе почётным мировым судьёй; Генрих служил в Ставрополе прокурором. Род Зиссерманов был записан и в родословную книгу Ставропольской губернии.

Карл Львович Зиссерман службу начал в 1859 году, в судебном департаменте бывшего главного управления кавказского наместника. Через год был назначен правителем дел совета Закавказского девичьего института, но уже в 1861 году был переведён секретарем в Закавказскую межевую палату. В 1867 году Карл занимал должность члена от правительства Тифлисского распорядительного городского правления, состоя в то же время членом комиссии о мостовых при строительном отделении Тифлисского губернского правления и членом особой комиссии, образованной для определения границы городской черты Тифлиса. В следующем году он получил назначение на должность правителя канцелярии Тифлисского губернатора и оставался в ней до 1874 году. Одновременно, он был редактором Тифлисского губернского статистического комитета, которым был составлен «Сборник статистических материалов по Тифлисской губернии». В 1873 году он управлял делами комиссии по устройству Кавказского коннозаводства, за что получил благодарность наместника. 

В 1876 году Зиссерман был назначен вице-губернатором, а в 1882 году — губернатором Ставропольской губернии. В 1883 году он был произведён в чин действительного статского советника. С 12 марта 1887 года он был переведён на должность Тифлисского губернатора.

Умер  года.

Литература

Ссылки 
 Сборник материалов для описания Тифлисской губернии, издаваемый при Канцелярии тифлисского губернатора под редакциею правителя оной К. Л. Зиссермана. Т. 1. — Тифлис: тип. Дубелира (г. Церетели и К⁰), 1870—1871.

Ставропольские губернаторы
Тифлисские губернаторы
Персоналии:Закавказский девичий институт